Влади́мир Васи́льевич Фоми́н:
 Фомин, Владимир Васильевич (1902—1942) — советский футболист.
 Фомин, Владимир Васильевич (1925—2000) — Герой Советского Союза.